Maxime Legault (né le  à Mont-Tremblant, dans la province de Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||55 ||7 ||12 ||19 ||98 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2007-2008 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||31 ||6 ||4 ||10 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||63 ||28 ||16 ||44 ||66 ||21 ||10 ||3 ||13 ||23
|-
|2009-2010 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||22 ||10 ||10 ||20 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ ||21 ||7 ||12 ||19 ||25 ||5 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2009-2010 || Pirates de Portland || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Pirates de Portland || LAH ||67 ||12 ||12 ||24 ||83 ||9 ||1 ||1 ||2 ||8 
|-
|2011-2012 || Americans de Rochester || LAH || 62|| 8|| 9|| 17|| 19|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2012-2013 || Americans de Rochester || LAH || 60|| 11|| 7|| 18|| 26|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014|| Gladiators de Gwinnett || ECHL || 66|| 17|| 25|| 42|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Lausitzer Füchse || 2. Bundesliga || 42|| 20||16 ||36 ||86 ||3 || 1|| 0||1 ||0
|-
| 2015-2016 || Admirals de Norfolk || ECHL || 30 || 4 || 2 || 6 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus 
| 32 || 6 || 8 || 14 || 95 || 5 || 0 || 1 || 1 || 16
|-
| 2017-2018 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 40||9||16||25||95||12||2||2||4||27
|-
| 2018-2019 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 26 || 15 || 7 || 22 || 57 || 15 || 6 || 0 || 6 || 18
|-
| 2019-2020 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 21 || 7 || 8 || 15 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 29 || 12 || 11 || 23 || 10 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en mars 1989
Naissance dans les Laurentides (région administrative)
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Americans de Rochester
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur des Boxers de Bordeaux